Bharatiya Janata Party, partit polític de l'Índia
 British Journal of Psychiatry, revista científica de referència en el camp de la psiquiatria
 British Journal of Pharmacology, revista científica de referència en el camp de la farmacologia